Großsteingrab Hjortegårdene steht für:

 Großsteingrab Hjortegårdene 1
 Großsteingrab Hjortegårdene 2
 Großsteingrab Hjortegårdene 3
 Großsteingrab Hjortegårdene 4